Ornitolog – człowiek zajmujący się ornitologią
 Ornitolog – XIV wieczna bizantyńska opowieść o zwierzętach